Le nom Lexington désigne :

Toponymie

Localités 

 Lexington (Alabama) ;
 Lexington (Caroline du Nord) ;
 Lexington (Caroline du Sud) ;
 Lexington (Géorgie) ;
 Lexington, une petite ville du comté de McLean dans l'Illinois ;
 Lexington, une localité du comté de Carroll dans l'Indiana ;
 Lexington, une localité du comté de Scott dans l'Indiana ;
 Lexington (Kentucky) ;
 Lexington (Massachusetts) ;
 Lexington (Minnesota) ;
 Lexington (Mississippi) ;
 Lexington (Missouri) ;
 Lexington (Nebraska) ;
 Lexington (New York) ;
 Lexington (Ohio) ;
 Lexington, ville située en Oklahoma ;
 Lexington (Oregon) ;
 Lexington (Tennessee), ;
 Lexington (Virginie) ;
 Lexington (Texas).

Divers 
 Comté de Lexington en Caroline du Sud
 Lexington Arch, arche naturelle américaine dans le comté de White Pine, au Nevada
 Lexington Avenue à New York
 IRT Lexington Avenue Line, du métro de New York

Histoire 
 Batailles de Lexington et Concord

Sport 
 Men O' War de Lexington en hockey sur glace

Musique 
 Un groupe de chanteurs serbes

Voir aussi 
 Lexington Steele est un acteur et réalisateur américain de films pornographiques.
 
 

Homonymie de toponyme